Międzynarodowy Kupon na Odpowiedź – międzynarodowy kupon pocztowy podlegający wymianie na znaczki pocztowe
 Kupon odsetkowy – środki pieniężne przysługujące posiadaczom obligacji kuponowych
 Potoczna nazwa karbowańców, waluty Ukrainy w latach 1992-1996